Jean Bart – francuski admirał

Okręty:
 „Jean Bart” – pancernik typu Courbet zwodowany w 1911, złomowany w 1945.
 „Jean Bart” – pancernik typu Richelieu zwodowany w 1940, wycofany ze służby w 1961.
 „Jean Bart” – fregata rakietowa typu Cassard zwodowana w 1988.